Die 2. Bundesliga 2007/08 begann am 10. August 2007 und endete am 18. Mai 2008. In dieser Saison sind als Vorjahres-Absteiger aus der Bundesliga der 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach vertreten. Aufsteiger sind der SV Wehen und die TSG Hoffenheim aus der Regionalliga Süd sowie der FC St. Pauli und der VfL Osnabrück aus der Regionalliga Nord.

Zur Saison 2007/08 änderten zwei Vereine ihre Namen: Der SV Wehen hieß nun „SV Wehen Wiesbaden“, um auf den neuen Spielort aufmerksam zu machen. Und auch die TSG Hoffenheim spielte ab dieser Spielzeit unter einer anderen Abkürzung ihres Namens, nämlich „1899 Hoffenheim“.

Erster Aufsteiger in die Bundesliga war Borussia Mönchengladbach, das sich am 32. Spieltag mit 3:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzte. Am selben Spieltag wurde auch der Abstieg von Carl Zeiss Jena durch eine 0:5-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue besiegelt. Am 33. Spieltag konnte der 1. FC Köln durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Außerdem stand an diesem Spieltag der Abstieg für den FC Erzgebirge Aue und den SC Paderborn 07 fest. Beiden reichte ein Unentschieden nicht.
Dritter Aufsteiger wurde 1899 Hoffenheim durch einen 5:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth am 34. Spieltag, zugleich stieg Kickers Offenbach als vierter Verein in die Drittklassigkeit ab.

Bemerkenswert war vor allem das Abschneiden der Aufsteiger: Alle vier Vereine konnten die Klasse halten, 1899 Hoffenheim schaffte sogar den „Durchmarsch“ in die Bundesliga.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Scorerliste

Spielstätten

Einzelnachweise

Weblinks 
 

2007/08
Fußballsaison 2007/08